Cuvântul opincă sau opinca se mai poate referi și la următoarele nume proprii

 Opincă, tip de încălțăminte;
 Opincă (nume de familie), vedeți Listă de nume românești - litera O;
 Opincă (publicație), editată de Comunitatea Românilor din Serbia;
 Opinca, vechiul nume al unui sat din plasa Slobozia Bălți, astăzi în raionul Fălești, Republica Moldova